Can Rosés (Barcelona), antiga masia del barri de les Corts de Barcelona, actualment seu d'una biblioteca municipal.
 Can Rosés (Cornellà de Llobregat) o Colònia Rosés, antiga colònia tèxtil de Cornellà (Baix Llobregat)
 Can Rosés (Palafrugell), antiga Casa Roger, és un edifici del municipi de Palafrugell (Baix Empordà), actualment seu de l'Arxiu Municipal de Palafrugell.
 Can Rosés (Rubí)
 Can Rosés (Tiana), masia de Tiana
 Mas Rosés, masia de Gavà